Mário Quintana — poeta brasileiro
 Mário Quintana (Porto Alegre)  — bairro de Porto Alegre
 Rodovia Mário Quintana ou ERS-118 — rodovia estadual do Rio Grande do Sul
 Casa de Cultura Mario Quintana — centro cultural de Porto Alegre

Desambiguações de antropônimos